Akira Toriyama – fumettista giapponese
Akira Toriyama – oculista giapponese
Akira Toriyama – personaggio della serie manga e anime Dr. Slump & Arale